Forsaken steht für:

 Forsaken (Band), eine  Epic-Doom-Band aus Malta
 Forsaken (2015), ein US-amerikanischer Western von Jon Cassar
 Forsaken (2016), ein US-amerikanischer Horrorfilm von Justin Price 
 Forsaken (Computerspiel), ein Ego-Shooter aus dem Jahr 1998

Siehe auch:

 The Forsaken